Jacoby ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Jacoby (1875–1943) , deutscher Theologe
 Alfred Jacoby (* 1950), deutscher Architekt und Autor
 Alinda Jacoby, Pseudonym von Maria Krug (1855–1929), deutsche Schriftstellerin
 Andree Jacoby, Ehename von Andree Anderson (* 1936), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Charles H. Jacoby (* 1957), US-amerikanischer General
 Daniel Jacoby (1844–1918), deutscher Literarhistoriker, Altphilologe und Pädagoge 
 Donald Jacoby, († vor 1998), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Edgar Jacoby (* 1892), deutscher Regisseur
 Edmund Jacoby (* 1948), deutscher Autor und Verlagsleiter
 Eduard Moritz Jacoby (1845–1909), dänischer Arzt und Politiker
 Erich Jacoby (1885–1941), deutschbaltischer Architekt
 Felix Jacoby (1876–1959), deutscher Althistoriker und Philologe
 Florian Jacoby (* 1971), deutscher Jurist und Hochschullehrer

 Gabriele Jacoby (* 1944), österreichische Schauspielerin und Musicaldarstellerin

 Gisbert Jacoby (1943–2018), deutscher Schachspieler und -trainer
 Günther Jacoby (1881–1969), deutscher Philosoph
 Gustav Jacoby (1895–1939), deutscher Vortragskünstler und Humorist

 Heinrich Jacoby (1889–1964), deutscher Musiker und Begabungsforscher
 Helmut Jacoby (1926–2005), deutscher Architekt
 Henry Jacoby (Heinz Jacoby; 1905–1986), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Herbert Franz Jacoby (* 1939), deutscher Straftäter
 Hermann Jacoby (Carl Johann Herrmann Jacoby: 1836–1917), deutscher Theologe
 Hildegard Jacoby (1903–1944), deutsche Wohlfahrtspflegerin und Widerstandskämpferin
 Hugo Jacoby (1875–1935), deutscher Kommunist
 Irving Jacoby (1909–1985), US-amerikanischer Filmproduzent, Autor und Regisseur
 J’Anna Jacoby (* 1964), US-amerikanische Musikerin
 Jean Jacoby (1891–1936), Luxemburger Grafiker
 Jessica Jacoby (* 1954), deutsche Filmjournalistin, Autorin, Herausgeberin und Dokumentarfilmautorin
 Joe Jacoby (* 1959), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joel Jacoby (1811–1863), deutscher Journalist, Schriftsteller und Mitarbeiter der preußischen Geheimpolizei und Zensurbehörde
 Johann Jacoby (1805–1877), deutscher Politiker und Freiheitskämpfer

 Klaus Jacoby (* 1941), deutscher Boxer
 Konstantin Jacoby (* 1954), deutscher Werber
 Leopold Jacoby (1840–1895), deutscher Lyriker
 Lex Jacoby (1930–2015), Luxemburger Schriftsteller
 Louis Jacoby (1828–1918), deutscher Kupferstecher
 Lydia Jacoby (* 2004), US-amerikanische Schwimmerin

 Max Jacoby (Mediziner) (1845–1912), deutscher Arzt 
 Max Jacoby (1919–2009), deutscher Fotograf
 Meinhard Jacoby (1873–1956), deutscher Maler und Bildhauer
 Mike Jacoby (* 1969), US-amerikanischer Snowboarder
 Neil H. Jacoby (1909–1979), US-amerikanischer Ökonom
 Oswald Jacoby (1902–1984), US-amerikanischer Spielebuchautor
 Paul Jacoby (1844–1899), deutscher Maler
 Peter Jacoby (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Richard Jacoby (1877–1941), deutscher Chemiker
 Ruth Jacoby (* 1949), schwedische Diplomatin
 Scott Jacoby (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Sebastian Jacoby (* 1978), deutscher Curler und Quizspieler
 Susan Jacoby (* 1945), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin

 Wolfgang Jacoby (* 1936), deutscher Geophysiker und Hochschullehrer
 Yoram Jacoby (1906–1997), deutsch-israelischer Jurist und Diplomat
 Zehava Jacoby (1940–1999), israelische Kunstgeschichtlerin

Siehe auch 
 Die Fragmente der griechischen Historiker (Der Jacoby)
 Jacoby-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Jacoby’sche Heil- und Pflegeanstalt, Einrichtung in Sayn/Bendorf, Rheinland-Pfalz
 Jacobi
 Jakobi
 Jakoby

Weblinks 
 Jacoby bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname